Gibbs (automerk)

Natasja  Gibbs, Nederlands presentator
Josiah Willard Gibbs, Amerikaans natuurkundige
Nicole Gibbs, Amerikaans tennisspeelster
Leroy Jethro Gibbs, personage van NCIS
Gibbs (Missouri), dorp in de VS

Zie ook
Gibb